Mouzon steht für:
 Mouzon (Ardennes), französische Gemeinde im Département Ardennes
 Mouzon (Ardennes, Ort), ehemalige französische Gemeinde im Département Ardennes
 Mouzon (Charente), französische Gemeinde im Département Charente
 Mouzon (Maas), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Maas
 Mouzon (Palais), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Palais

Mouzon ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Sylvie Mouzon (1956–2013), belgische Politikerin
 Alphonse Mouzon (1948–2016), amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Mouson